Fairweather Johnson — второй студийный альбом американской рок-группы Hootie & the Blowfish, изданный 23 апреля 1996 года на лейбле Atlantic. Диск достиг позиции № 1 в американском хит-параде Billboard 200, был удостоен 3-кр. платинового статуса RIAA

История 
Тираж альбома к маю 2012 года достиг 2,361,000 копий в США. В 2010 году альбом включён изданием Pitchfork Media в список «ten career-killing albums» 1990-х годов.
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Allmusic, Los Angeles Times, Robert Christgau, Rolling Stone, Stylus Magazine.

Список композиций 
 «Be the One» — 3:25
 «Sad Caper» — 2:49
 «Tucker’s Town» — 4:02
 «She Crawls Away» — 4:09
 «So Strange» — 4:03
 «Old Man & Me (When I Get To Heaven)» — 4:27
 «Earth Stopped Cold at Dawn» — 3:29
 «Fairweather Johnson» — 0:51
 «Honeyscrew» — 3:36
 «Let It Breathe» — 3:53
 «Silly Little Pop Song» — 2:56
 «Fool» — 3:05
 «Tootie» — 3:04
 «When I’m Lonely» — 5:34

Чарты

Примечания

Ссылки 

Рок-альбомы
Альбомы США
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы на английском языке
Альбомы Atlantic Records